Zhongxing Zhen kan syfta på följande platser:

Kina 

 Zhongxing (köping i Kina, Anhui), 
 Zhongxing (köping i Kina, Jiangsu, lat 33,34, long 119,91), 
 Zhongxing (köping i Kina, Sichuan, lat 29,83, long 103,55), 
 Zhongxing (köping i Kina, Sichuan, lat 30,38, long 105,24), 

Robotskapade Kinaförgreningar